Рижский электромашиностроительный завод (РЭЗ, , AS RER) — одно из крупнейших машиностроительных предприятий Латвии. Основан в 1946 году. Специализируется на производстве электрооборудования для рельсового электрического транспорта (электропоезда, трамвай, метро).

История 
После Второй мировой войны было принято решение построить на территории бывшего «Проводника» — одного из крупнейших предприятий России конца XIX века, эвакуированного из Риги в Первую мировую войну и ликвидированного в 1928 году — завод по производству электрооборудования для пригородных электропоездов.

8 февраля 1946 года Рижский электромашиностроительный завод (РЭЗ) был утверждён как действующее предприятие.

Период с 1946 по 1949 годы был самым тяжёлым в истории предприятия: одновременно с восстановлением старых разрушенных зданий, строительством и становлением завода необходимо было организовать производство запасных частей для трамвайных электродвигателей и двигателей электропоездов, генераторов и распределительных щитов для освещения вагонов.

В 1946 году РЭЗ должен был дать валовой продукции на 500 тыс. и товарной — на 200 тыс. рублей. Для выполнения этой программы потребовалось срочно организовать временные цехи с соответствующим оборудованием и оснасткой.

Производственная программа 1947 года предусматривала выпуск валовой продукции на 7 миллионов рублей, а товарной на 6,4 миллионов. Появилась необходимость организовать при заводе профшколу.

В 1950 году рэзовцы первыми в стране освоили производство бытовых стиральных машин.

В период с 1951 по 1980 гг РЭЗ сформировал и развил современное производство электрооборудования для пригородных электропоездов постоянного и переменного токов, а также пассажирских вагонов.

Завод непрерывно расширялся, наращивал темпы производства, для чего потребовались кадры рабочих и специалистов. В конце 50-х годов принято около 400 молодых специалистов из ВУЗов Москвы, Ленинграда, Риги, а также других городов. К концу периода на предприятии работало 17 кандидатов и один доктор технических наук.

Результаты не замедлили сказаться. В 60-80-е годы было разработано около 10 новых видов комплектов электрооборудования электропоездов, несколько видов электрооборудования для пассажирских вагонов. Были созданы специальные конструкторские бюро с опытными производствами, что позволило постоянно разрабатывать и внедрять новые уникальные изделия. Многие изделия были разработаны и освоены впервые в стране: электрооборудование электропоездов ЭР9 (с полупроводниковым выпрямителем), ЭР22 (с рекуперацией энергии в сеть), скоростного электропоезда ЭР200, стиральные машины (ставшие базовыми моделями для других предприятий страны), износоустойчивые магнитные пускатели (превысившие по показателям данные зарубежных образцов).

Предприятие и члены его коллектива не раз награждались высокими наградами. РЭЗ стал флагманом электротехнической промышленности страны. Поставляемая им продукция была известна в 60 странах мира.

В 1981 на базе РЭЗа создано объединение, в которое вошли: головной завод РЭЗ, Рижский завод электробытовых машин, вновь построенные заводы — Опытный завод по производству изделий порошковой металлургии и Резекненский завод электрооборудования напольного транспорта, а также подсобное хозяйство.

В объединении полностью обновилась номенклатура электрооборудования электропоездов, разработано электрооборудование для электропоездов ЭР2Р с рекуперативным торможением и освоено его производство.

Производство стиральных машин было доведено до 600 000 шт в год. Модели машин и центрифуг непрерывно сменялись.

Было освоено 11 новых электрических машин для электропогрузчиков, составивших унифицированный ряд. Внедрено 53 станка с ЧПУ, 205 полуавтоматов и автоматов. Было создано СКБ роботов, внедрившее около 40 их видов.

РЭЗ стремительно развивался. Только с 1965 по 1985 годы объём производства увеличился в 4 раза и практически без увеличения численности сотрудников. При создании объединения численность работников предприятия составляла около 7000 человек.

Основная номенклатура ПО РЭЗ:
1.Электрооборудование для пригородных поездов
2. Электрооборудование для освещения вагонов
3. Электрооборудование для электропогрузчиков
4. Электрооборудование для трамваев
5. Крановые электродвигатели
6. Маховичные генераторы
7. Низковольтная аппаратура (магнитные пускатели)
8. Товары культбыта (стиральные машины, центрифуги и др.)
9. Изделия из металлокерамики.

По многим позициям из этой номенклатуры ПО РЭЗ — головной разработчик и изготовитель в стране.

Благодаря творческой энергии, научному поиску инженерно-технических работников и опыту передовых рабочих завод выполнял ведущую роль в научно-техническом прогрессе отрасли.

В 1990-х годы вместе со всей промышленностью Латвии завод пережил экономический спад. Были простои из-за отсутствия заказов. Ряд производств был закрыт из-за нерентабельности. Численность работающих значительно сократилась. Тем не менее, принятые меры помогли сохранить основной промышленный потенциал и кадры предприятия.

В 1993—1998 гг. заводом было разработано и выпущено современное электрооборудование для поездов постоянного тока ЭД2М, ЭД4М и переменного тока ЭД9М с электрическим торможением для Демиховского машиностроительного завода, электрооборудование поездов постоянного тока ЭТ2М с электрическим торможением, затем оборудование поездов с переключением электродвигателей, дающее экономию электроэнергии до 20 %, для Торжокского вагоностроительного завода (оба в России). Было также начато серийное производство комплектов электрооборудования для завода «Лугансктепловоз». Непрерывно обновлялось и производилось электрооборудование для пассажирских вагонов.

В 2000 году завод был преобразован в акционерное общество.

Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международным требованиям стандартов ISO 9001:2000.

Продукция АО РЭЗ экспортируется в Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Швецию и другие страны.

Известные сотрудники 
 Фесенко Михаил Тимофеевич — директор с 1956 по 1972 года, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Промышленность Латвии

Примечания 

Предприятия машиностроения Латвии
Предприятия СССР
Производители электропоездов
Производители трамваев
Предприятия Риги